Шми́тов — фамилия. Известные носители:
 Шмитов, Виктор Иванович (1848—1907) — кишиневский адвокат, член III Государственной думы.
 Шмитова, Надежда Анатольевна (Данилина; род. 1967) — советская и российская саночница.